Pablo Álvarez Menéndez (1985-), footballeur international uruguayen ;
 Pablo Álvarez Núñez (1980-), footballeur espagnol ;
 Pablo Álvarez Valeira (1984-), footballeur argentin.